Мину́ццо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Минуццо, Джованни (?—1090) — католический церковный деятель XI века.
 Минуццо, Джулиана (1931—2020) — итальянская горнолыжница.